Ху́кканен () — финская фамилия. Известные носители:

  (1918—1988) — финский художник.
 Хукканен, Рейо (род. 1946) — финский художник, скульптор.